Пе́щенко — украинская фамилия. Известные носители:

 Пещенко, Андрей Семёнович (1921—2006) — Герой Советского Союза.
 Пещенко, Павел Евстингеевич (1937—2021) — советский хозяйственный и политический деятель.